Сан-Пьетро-инфине () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Население составляет 1025 человек (2008 г.), плотность населения составляет 73 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 81050. Телефонный код — 0823.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Maria Santissima dell'Acqua).

История 

Исторический город Сан-Пьетро-Инфине был полностью уничтожен в ходе боёв 1943 г., в которых итальянские войска впервые сражались на стороне антигитлеровской коалиции и нанесли поражение немецким войскам. Новый город является реконструкцией, он сооружён в нескольких сотнях метров от местонахождения старого города, при этом здания воспроизводят внешний вид старинных.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики